Toverstaf, algemene term
 Toverstok (Harry Potter)